Siles puede referirse a los siguientes topónimos:
 Siles (Jaén), municipio de la provincia de Jaén, en la comunidad autónoma de Andalucía (España).
 La Sierra de Siles, localizada en el sur de Castilla-La Mancha, en el término municipal de Manzanares, en la provincia de Ciudad Real (España).
 El Puerto de Siles, en la costa occidental del mar Mediterráneo, al norte de Sagunto (España).
 La provincia de Hernando Siles, en el departamento de Chuquisaca (Bolivia).

Además, puede hacer referencia a las siguientes personas:

 Gome de Siles, noble caballero español que sirvió con el emperador CarlosI de España en Silesia.
 Hernán Siles Zuazo (1913-1996), político, expresidente de Bolivia.
 Hernando Siles Reyes (1882-1942), político, expresidente de Bolivia.
 Jaime Siles (n.1951), filólogo, poeta, crítico literario, traductor y catedrático universitario español.
 José de Siles (c.1856-1911), crítico de arte, poeta y escritor español.
 José María Siles (n.1951), periodista español.
 Luis Adolfo Siles Salinas (1925-2005), político, expresidente de Bolivia.
 Manuel Pimentel Siles (n.1961), empresario, escritor y exministro de Trabajo de España.